Wilsum (Duitsland), een plaats en gemeente in Nedersaksen
 Wilsum (Nederland), een plaats in Overijssel
 Wilsum (gemeente) een voormalige gemeente in Overijssel